Віттенбург — німецьке прізвище та назва міста:

 Віттенбург — місто в Німеччині, в землі Мекленбург — Передня Померанія.
 Бернд Віттенбург (. 1950) — східнонімецький боксер.
 Віттенбург Павло Володимирович (1884—1968) — російський, радянський географ, геолог, арктичний дослідник, професор, почесний полярник.